Eeles Landström (1932-2022), athlète finlandais spécialiste du saut à la perche ;
 Jessica Landström (1984-), joueuse suédoise de football ;
 Kjell Landström (1952-), joueur suédois de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme scandinave